Horcajo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares en España
Horcajo, pedanía del municipio de Pinofranqueado, provincia de Cáceres, Extremadura.
Horcajo, barrio del distrito de Moratalaz, Madrid.
Horcajo, despoblado medieval en el municipio de Villarroya de la Sierra, provincia de Zaragoza.
Horcajo Medianero, municipio en la comarca de la Tierra de Alba, provincia de Salamanca, Castilla y León.
Horcajo de la Sierra-Aoslos, Comunidad de Madrid.
Horcajo de Montemayor, municipio en la comarca de la Sierra de Béjar, provincia de Salamanca, Castilla y León.
Horcajo de las Torres, municipio de la provincia de Ávila, Castilla y León.
Horcajo de Santiago, provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha.
Horcajo de los Montes, provincia de Ciudad Real, junto al parque nacional de Cabañeros.
Horcajo de la Ribera, localidad del municipio de Santiago de Tormes, comarca natural del Alto Tormes, provincia de Ávila, Castilla y León.
El Horcajo (Albacete), localidad del municipio de Alcaraz, comarca de Sierra de Alcaraz, provincia de Albacete, Castilla-La Mancha.
El Horcajo, localidad del municipio de Lumbreras, La Rioja.
Minas del Horcajo, pedanía de Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha.
Orcajo, municipio español de la provincia de Zaragoza, en la comunidad de Aragón, perteneciente a la comarca de Campo de Daroca.

Personas
Faustino Horcajo Hernández
Xavier Horcajo

Además
Definición de "Horcajo" en el diccionario de la RAE